Een bergketen in het noordwesten van Benin, zie Atacora (bergketen)
 Een departement van Benin, zie Atacora (departement)